Riise ist der Familienname folgender Personen:
 A. H. Riise (1810–1882), dänischer Apotheker und Produzent
 Bjørn Helge Riise (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Frederik Riise (1863–1933), dänischer Fotograf
 Hege Riise (* 1969), norwegische Fußballspielerin
 John Arne Riise (* 1980), norwegischer Fußballspieler
 Kristian Tonning Riise (* 1988), norwegischer Politiker
 Marius Riise (* 1974), norwegischer Handballspieler

Siehe auch:
 Riese (Begriffsklärung)
 Rise